Села:
 Новостепанівка — Дніпропетровська область, Новомосковський район
 Новостепанівка — Донецька область, Олександрівський район
 Новостепанівка — Одеська область, Ширяївський район
 Новостепанівка — Харківська область, Шевченківський район